

Termin -{ROR}- ima više značenja.

 RAR-srodni orfan receptor, označava -{RAR}--srodni orfan receptor.
 Etar (hemija), je opšta formula za etar, dve alkil grupe vezane za kiseonik (-{R-O-R}-).
 -{Ruby on Rails}-, programski jezik